Безенги:
 Безенги — горный район Кавказа;
 Безенги — альпинистская учебно-спортивная база в Безенгийском ущелье Кавказа;
 Безенги — ледник на Кавказе.
 Безенги — село в Черекском районе Кабардино-Балкарии.